Ива́н Григо́рьев:
 Григорьев, Иван Александрович  (1921 — 1993) — украинский советский деятель, инженер, начальник комбината «Ворошиловградуголь», лауреат Ленинской премии (1964).
 Григорьев, Иван Андреевич (1915—1943) — кавалерист, Герой Советского Союза.
 Григорьев, Иван Антонович (1902—1942) — один из руководителей партизанского движения в Карело-Финской ССР, командир 1-й партизанской бригады.
 
 Григорьев, Иван Гаврилович (1-я пол. XIX в.) — русский художник.
 
 Григорьев, Иван Иванович (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Григорьев, Иван Иванович (Герой Социалистического Труда) (1930—2011) — Герой Социалистического Труда, управляющий отделением совхоза. 
 Григорьев, Иван Трофимович (1906—1984) — советский художник.